Callicigorgia cristata är en korallart som beskrevs av Aurivillius 1931. Callicigorgia cristata ingår i släktet Callicigorgia och familjen Acanthogorgiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Koralldjur
cristata